Esistono più comuni francesi con questo nome

 Viry – Giura
 Viry – Saona e Loira
 Viry – Alta Savoia